La Fresnaye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Fresnaye-sur-Chédouet, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Fresnaye-au-Sauvage, departementet Orne i regionen Normandie,